

Алмаш — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Алмаш — комуна у повіті Арад
 Алмаш — село у повіті Арад, адміністративний центр комуни Алмаш
 Алмаш — село у повіті Нямц, у складі комуни Гирчина

Див. також 
 Алмаші